Döberitz – località originariamente nei pressi di Berlino ed ora, assorbita nel suo tessuto urbano, divenuta un suo quartiere, in passato sede del campo d'aviazione di Döberitz
 Dallgow-Döberitz – comune tedesco